Turnerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turnerville (Alabama)
 Turnerville (Georgia)
 Turnerville (Louisiana)
 Turnerville (Missouri)
 Turnerville (New Mexico)
 Turnerville (Wyoming)

Siehe auch:
 Turnersville